YCY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Clyde River (Nunavut) (Canada)